HMS Truculent har varit namnet på två fartyg i Royal Navy:

, var en jagare av Yarrow Later M-klass som tjänstgjorde under andra världskriget
, var en ubåt av T-klass som tjänstgjorde under andra världskriget